USP42 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 324 амінокислот, а молекулярна маса — 145 392.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, тіолових протеаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як убіквітинування білків, диференціація клітин, сперматогенез, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Цистеїнові протеази